Meisje met negen pruiken (boek)
Het meisje met negen pruiken (film)